Акомайо:

 Акомайо — город на юго-востоке центральной части Перу.
 Акомайо — одна из 13 провинций перуанского региона Куско.